Это список станций Метрополитена Мехико — системы линий метрополитена в Мехико (Мексика).

Мехико